Anza, Kalifornija
Juan Bautista de Anza